Nulorsuit Qeqertaat bezeichnet:
 Nulorsuit Qeqertaat (Insel, Aasiaat), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Nulorsuit Qeqertaat (Insel, Qasigiannguit), Insel im Distrikt Qasigiannguit, Grönland